John William Strutt Rayleigh (1842-1919) est un physicien anglais qui a donné son nom :
 au Rayleigh : une unité de mesure d'intensité lumineuse,
 à la diffusion Rayleigh dans le domaine ondulatoire,
 à la loi de Rayleigh en probabilités et statistiques, 
 à la loi de Rayleigh-Jeans en thermodynamique,
 à l'onde de Rayleigh en sismologie,
 au nombre de Rayleigh en mécanique des fluides,
 au quotient de Rayleigh en analyse numérique,
 à la longueur de Rayleigh en optique et en particulier en science des lasers.

Ce nom peut aussi désigner:

 une ville britannique, fondée antérieurement au physicien;
 Silver Rayleigh , un personnage fictif du manga One Piece .

Voir aussi